

GRB 060218 (или SN 2006aj) — гамма-всплеск в созвездии Овна, обнаруженный 18 февраля 2006 года орбитальной обсерваторией Свифт .

У GRB 060218 наблюдались необычные характеристики, отличные от остальных гамма-всплесков . Продолжительность этого всплеска и удалённость его домашней галактики значительно больше и ближе типичных гамма-всплесков. Также этот всплеск был более тусклым, несмотря на свою близость к нам.

Оптическое "послесвечение" было обнаружено через ~200 секунд после самого гамма-всплеска. Три дня спустя, 21 февраля спектроскопические наблюдения на телескопах VLT и  показали наличие в спектре излучения широких линий поглощения, характерных для сверхновых типа Ic. Это доказывало, что в области гамма-всплеска образовалась сверхновая, получившая обозначение - SN 2006aj. Спектроскопические наблюдения SN 2006aj оказались самыми ранними среди всех сверхновых, что очень ценно для понимания эволюции звёздных катаклизмов.

Длительность 
Длительность GRB 060218, согласно прибору BAT (Burst Alert Telescope) на борту Swift, составила рекордное значение для гамма-всплесков - почти 2000 секунд ! Это классифицирует его как длинный гамма-всплеск (длительность > 2 с).

Удалённость 
Красное смещение гамма-всплеска по измерениям на оптическом телескопе VLT составило z = 0.03342 ± 0.00002, что соответствует приблизительно 140 Мпк . В световых годах удаление составляет 440 млн. , что делает GRB 060218 вторым ближайшим к Земле гамма-всплеском, после GRB 980425 на 140 млн. .

См. также 
 Список гамма-всплесков

Примечания

Ссылки 
  

Гамма-всплески
Астрономические объекты, открытые в 2006 году